

Geografia

Austria 
 Sankt Nikola – frazione di Waldneukirchen, comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Sankt Nikola an der Donau – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Germania 
 Sankt Nikola – ex comune ora frazione di Passavia, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
 San Nicola (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Sankt Nikolai – pagina di disambiguazione